Rustavi kan syfta på:

 Rustavi 2, georgisk TV-kanal baserad i Tbilisi
 Metalurgi Rustavi, georgisk fotbollsklubb

Geografi

Azerbajdzjan 

 Rustavi (Azerbajdzjan), ort i Gädäbäj,

Georgien 

 Rustavi, regionhuvudort, Nedre Kartlien,